Дигидропиран (оксен, 1-оксациклогекс-2-ен) — органическое соединение, относящееся к классам гетероциклов и циклических простых эфиров.

Методы синтеза 
Из тетрагидрофурфурилового спирта в присутствии оксида алюминия:

Применение 
Употребляется в органическом синтезе для тетрагидропиранильной защиты гидроксильной группы

Примечания 

Кислородсодержащие гетероциклы
Циклические простые эфиры
Защитные группы